Spring Lake ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Silver Beach (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Silver Beach (Connecticut)
 Silver Beach (Idaho)
 Silver Beach (Massachusetts)
 Silver Beach (Michigan)
 Silver Beach (New Jersey)
 Silver Beach (New York)
 Silver Beach (Virginia)
 Silver Beach (Washington)
 Silver Beach Heights, Florida